El hombre del año puede referirse a: 

 El hombre del año, película de Argentina dirigida en 1970 por Kirt Land.
 El hombre del año, película estadounidense de 2006, escrita y dirigida por Barry Levinson.